Fatmata Fofanah (1985) – ostacolista guineana naturalizzata bahreinita
 Ike Fofanah (1994) – calciatore sierraleonese